Ana de Austria-Toscana (17 de octubre de 1879-30 de mayo de 1961), fue una archiduquesa de Austria y perteneciente a la línea Toscana de la familia imperial austríaca, que se convirtió en miembro de la casa de Hohenlohe-Bartenstein por matrimonio en 1901.

Primeros años 
Segunda hija y sexta de los diez hijos del Gran Duque Fernando IV de Toscana (1835-1908) y de su segunda esposa, la Princesa Alicia de Borbón-Parma (1849-1935). Cuando ella nació, ya habían pasado veinte años desde que su padre había sido despojado de su trono en 1860 debido a la reunificación italiana y vivía con su familia en Austria, a veces en Lindau, pero principalmente en Salzburgo, donde Ana pasó su infancia y juventud. Junto con su hermana mayor Luisa, fueron las únicas hijas que se casaron.

Matrimonio y descendencia 
Ana se caso el 12 de febrero de 1901 en Salzburgo con Juan el cuál era el 7th Príncipe de Hohenlohe-Bartenstein desde 1877, dieciséis años mayor que ella, hijo de Carlos Luis de Hohenlohe-Bartenstein, cabeza de la rama más joven de su casa, y la condesa Rosa de Sternberg. La pareja, se estableció en el castillo de Bartenstein, y tuvieron seis hijos:

 María Rosa de Hohenlohe-Bartenstein (nacida en el Castillo de Bartenstein el 21 de diciembre de 1903 y murió en Lahr el 28 de mayo de 1999), casada en 1923 con José Hugo Waldenmaier (1895-1976), director de escuela, divorciados en 1928, tuvo dos hijos.
 Carlos de Hohenlohe-Bartenstein (nacido en el castillo de Bartenstein el 20 de octubre de 1905 y murió en un accidente automovilístico en Unterbalbach, cerca de Königshofen, Baden, el 7 de mayo de 1950), sucedió a su padre como el 8th príncipe de Hohenlohe-Bartenstein, se casó en 1936 con la baronesa Clara de Meyern-Hohenberg (1912-2001) en 1936, y tuvo tres hijos.
 Alberto de Hohenlohe-Bartenstein (nacido en el castillo de Bartenstein el 9 de septiembre de 1906 y murió en Niederstetten el 23 de enero de 1996), se casó en 1936 con la condesa Teresa de Geldern-Egmont (1911-2000), y tuvo tres hijos.
 Isabel de Hohenlohe-Bartenstein (nacida en el castillo de Bartenstein el 8 de diciembre de 1907 y murió en Aigen Glas, cerca de Salzburgo, el 1 de agosto de 1927), soltera y sin descendencia.
 Margarita de Hohenlohe-Bartenstein (nacida en el castillo de Bartenstein el 14 de febrero de 1909 y murió en Roma el 22 de diciembre de 1986), casada en 1971 con el noble italiano Rafael Corsi nobile del barón de Turri y Maggio (1908-1988), sin descendencia.
 Federico de Hohenlohe-Bartenstein (nacido en Aeschach, cerca de Lindau el 3 de septiembre de 1910 y murió en Bonn-Bad Godesberg el 16 de mayo de 1985), se casó en 1959 con María Clara Buet de Villars (1916-2012), tuvo una hija.

Vida posterior 
Ana tuvo una vida tranquila desde entonces. Viuda en 1921, Ana sobrevivió más de 40 años a su marido y vivió una vida discreta.